Le Retour du héros, film français comique réalisé par Laurent Tirard, sorti en 2018
 Le Retour du héros,  épisode de la série télévisée américaine La Treizième Dimension.